Blue Anchor steht für:

 Blue Anchor (Somerset), Ort in Somerset, England
 Blue Anchor (New Jersey), Ort in New Jersey, Vereinigte Staaten
 Blue Anchor Brook, Fluss in New Jersey, Vereinigte Staaten